Abrus (plant), een geslacht van planten uit de vlinderbloemenfamilie
Abrus (insect), een geslacht van dwergcicaden